Arnal ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne d’Arnal (1733–1801), französischer Ingenieur und Erfinder eines Dampfschiffs
 Johann d’Arnal (1729–1793), Ingenieur-Oberst
 Mariana Arnal (* 1973), argentinische Hockeyspielerin
 Michael Arnal (* 1947), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Philippe Arnal, französischer Regisseur
 Pierre-Albert Arnal (1892–1971), französischer Diplomat
 Rafael Arnal (* 1915), venezolanischer Sportschütze

Siehe auch:
 Arnall
 Arnau
 Arnaud
 Arnault
 Arnold